hrabstwo Sumner (ang. Sumner County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Sumner (ang. Sumner County) w USA, w stanie Tennessee